Bilz steht für:
 Bilz y Pap, Bilz und Pap, die beiden populärsten und am besten verkauften inländischen, kohlensäurehaltigen und alkoholfreien Limonaden in Chile
 Bilz (Michelbach an der Bilz) (447,0 m), niedriger Westsporn der Limpurger Berge über Michelbach an der Bilz, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Bilz (Oberkochen), Waldgebiet und abgegangene Siedlung bei Oberkochen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg 

Bilz ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Bilz (1877–1939), deutscher Naturheilkundler und Verleger
 Eckhard Bilz (* 1938), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Ewald Bilz (1872–1941), deutscher Verlagsbuchhändler
 Friedrich Eduard Bilz (1842–1922), deutscher Naturheilkundler
 Fritz Bilz (* 1944), deutscher Historiker
 Heinz Bilz (1926–1986), deutscher Physiker
 Hellmut Bilz (1924–2008), deutscher Museologe, Ethnograph und Heimatforscher
 Jakob Bilz (1872–1951), deutscher katholischer Theologe
 Rudolf Bilz (1898–1976), deutscher Arzt, Psychiater und Psychotherapeut
 Tobias Bilz (* 1964), deutscher lutherischer Bischof
 Willy Johannes Bilz (1884–1965), deutscher Unternehmer, siehe Bilzbad

Siehe auch:
 Bilzbad
 Bilz-Brause
 Bilz-Buch
 Bilz-Sanatorium
 Biltz 
 Pilz (Begriffsklärung)